Dlouhá Ves est un toponyme qui peut désigner :

Dlouhá Ves, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Dlouhá Ves, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie